Charles Wood peut désigner :
 Charles Wood (1702-1774), chimiste britannique, découvreur du platine en 1741 ;
 Charles Thorold Wood (1777-1852), ornithologue anglais ;
 Charles Wood (1800-1885),  vicomte d'Halifax, un homme politique anglais, Premier Lord de l’Amirauté de 1855 à 1858 ;
 Charles Lindley Wood (1839-1934), homme politique anglais ;
 Charles Wood (1912-1980),  de Halifax, un homme politique et pair britannique ;
 Charles Wood (né en 1944),  de Halifax, un pair britannique ;
 Charles Erskine Scott Wood (1852-1944), auteur, activiste et avocat américain ;
 Charles Wood (1866-1926), compositeur et enseignant irlandais, maître de Herbert Howells ;
 Charles Wood (1914-2004), homme d'affaires américain ayant ouvert plusieurs parcs d'attractions à thèmes ;
 Charles Wood (19?-19?), joueur de tennis américain ;
  (1932-2020), écrivain et scénariste britannique.